Dialaceniopsis är ett släkte av svampar. Dialaceniopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dialaceniopsis